Під терміном Панеллінізм відомо кілька політичних концепцій:

 Античний панеллінізм
 Сучасний панеллінізм

Див. також 
 Панславізм

Історія Греції
Суспільні рухи
Націоналізм